Дюна — піщаний пагорб.
 Дюна — геологічний заказник в Україні, Волинська область.

Книги 
 Дюна — роман Френка Герберта.
  — розповідь Стівена Кінга 2011 року.

Фільми та серіали 
 Дюна — фільм Девіда Лінча 1984 року.
 Дюна — фільм Дені Вільнева 2021 року.
 Дюна 2 — фільм Дені Вільнева 2022 року.
 Дюна — мінісеріал 2000 року.
 Дюна: Сестринство — майбутній телесеріал, спін-оф фільму 2021 року.

Музичні колективи 
 Дюна — радянський та російський музичний колектив.
 Dune — німецький музичний колектив.

Відеоігри 
 Dune — відеогра жанру стратегії з елементами квесту 1992 року. 
 Dune II — стратегія 1992 року.
 Dune 2000 — стратегія 1998 року.

Інше 
 Дюна — науково-фантастична медіафраншиза, що виникла з роману Френка Герберта «Дюна» 1965 року.
 Дюна — німецька назва Західної Двіни.
  — кратер на Місяці Землі, в районі .
 23617 Дюна — астероїд головного поясу, відкритий 17 квітня 1996 року.